Ивановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации.

Современные 
 Ивановская волость — муниципальное образование (сельское поселение) в Невельском районе Псковской области.

Исторические

Амурская область 
 Ивановская волость (Амурская область) — в составе Амурской области.

Астраханская губерния 
 Ивановская волость — в составе Енотаевского уезда.

Владимирская губерния 
 Ивановская волость — в составе Шуйского уезда.

Воронежская губерния 
 Ивановская волость — в составе Воронежского уезда.

Гродненская губерния 
 Ивановская волость — в составе Кобринского уезда.

Екатеринославская губерния 
 Ивановская волость — в составе Александровского уезда. 
 Ивановская волость — в составе Мариупольского уезда. 
 Ивановская волость — в составе Славяносербского уезда.

Казанская губерния 
 Ивановская волость — в составе Свияжского уезда.

Курская губерния 
 Ивановская волость — в составе Льговского уезда.

Московская губерния 
 Ивановская волость — в составе Богородского уезда.

Нижегородская губерния 
 Ивановская волость — в составе Ардатовского уезда.
 Ивановская волость — в составе Княгининского уезда.
 Ивановская волость — в составе Макарьевского уезда.

Новгородская губерния 
 Ивановская волость — в составе Череповецкого уезда.

Оренбургская губерния 
 Ивановская волость — в составе Оренбургского уезда.

Орловская губерния 
 Ивановская волость — в составе Карачевского уезда.
 Ивановская волость — в составе Малоархангельского уезда.
 Ивановская волость — в составе Севского уезда.

Пермская губерния 
 Ивановская волость — в составе Солокамского уезда.

Приморская область 
 Ивановская волость — в составе Верхне-Уссурийского участка Приморской области.

Рязанская губерния 
 Ивановская волость — в составе Данкорвского уезда.
 Ивановская волость — в составе Раненбургского уезда.

Самарская губерния 
 Ивановская волость — в составе Бугульминского уезда.
 Ивановская волость — в составе Бугурусланского уезда.
 Ивановская волость — в составе Николаевского уезда.

Санкт-Петербургская губерния 
 Ивановская волость — в составе Шлиссельбургского уезда.

Саратовская губерния 
 Ивановская волость — в составе Саратовского уезда.
 Ивановская волость — в составе Царицынского уезда.

Смоленская губерния 
 Ивановская волость — в составе Краснинского уезда.
 Ивановская волость — в составе Сычёвского уезда.

Таврическая губерния 
 Ивановская волость — в составе Мелитопольского уезда.

Тамбовская губерния 
 Ивановская волость — в составе Липецкого уезда.
 Ивановская волость — в составе Тамбовского уезда.

Тверская губерния 
 Ивановская волость — в составе Бежецкого уезда.
 Ивановская волость — в составе Зубцовского уезда.

Тобольская губерния 
 Ивановская волость — в составе Ялуторовского уезда.

Тульская губерния 
 Ивановская волость — в составе Одоевского уезда.

Ярославская губерния 
 Ивановская волость — в составе Рыбинского уезда.

См. также 

 Ивановская 1-я волость
 Ивановская 2-я волость
 Ивановская область